Klasse Q steht für:

 Klasse Q (Töpfer), attisch-griechische Keramikkünstlergruppe, siehe Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler/Q #Künstler-Gruppen
 Q (Komplexitätsklasse) in der theoretischen Informatik
 Spektralklasse Q, Klasse von Sternen, siehe Spektralklasse 

Siehe auch:
 NZR-Klasse Q, Lokomotiven
 Plymouth Modell Q, Automodell
 Renault Type Q, Automodell
 Baureihe Q (Begriffsklärung)
 Q-Serie (Begriffsklärung)